История одной любви () —  французский короткометражный художественный фильм Люсьена Нонге снятый в 1904 году.
 История одной любви () — чёрно-белая мелодрама режиссёра Марио Камерини снятая в 1942 году.
 История одной любви — советский художественный фильм снятый в 1981 году.
 История одной любви () — турецкий сериал 2013 года.

См. также 
 История любви (значения)